Андрі́ївка — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 326 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Андріївка 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області